Denkendorf ist der Name folgender Orte:

 Denkendorf (Württemberg), Gemeinde im Landkreis Esslingen, Baden-Württemberg
 Denkendorf (Oberbayern), Gemeinde im Landkreis Eichstätt, Bayern
 Denkendorf, deutscher Name von Dankowice (Wilamowice), Ort in der Woiwodschaft Schlesien, Polen